Клепачівська сільська рада — Полтавська область, Хорольський район
 Клепачівська сільська рада — Хмельницька область, Славутський район